Adrien de Wignacourt peut désigner plusieurs personnalités :
 Adrien de Wignacourt,  maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Adrien de Wignacourt (1845-1915), un homme politique français.